Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Nebraska.

Gouverneurs van Nebraska (1867–heden)

Gouverneurs
Nebraska